Чимса — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Берхану Чимса — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Дересса Чимса — эфиопский бегун на длинные дистанции.